То́мас Лёвольд (; ) — норвежский кёрлингист и тренер по кёрлингу, запасной команды Норвегии на зимних Олимпийских играх 2010 года.

Как тренер национальных сборных Норвегии участник зимних Олимпийских игр  и .

Достижения 
 : серебро ().
 : бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза (, ).
 : бронза (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Норвегии